Клери може да се односи на:

 Клери (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Клери (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Клери (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Клери“